«Психи попадают в топ» — шестой студийный альбом Макса Коржа выпущенный 17 декабря 2021 года. Хип-хоп-портал The Flow поместил альбом на 7 позицию в «Топ-50 отечественных альбомов 2021».

Список композиций

Примечания